Настольный теннис на летних Олимпийских играх 2000 года.

Китайские спортсмены завоевали все 4 разыгранные золотые медали, как и 4 годами ранее в Атланте.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Страны 

Австрия, Германия, Румыния два раза попадали в ¼ финала (1,5 очка); Австралия, Белоруссия, Хорватия, Япония по одному разу (0,75 очка).
Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.

Результаты 
Победители поединков выделены жирным, медалисты — цветом медали.

Женщины. Одиночный разряд

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Женщины. Парный разряд

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Мужчины. Одиночный разряд

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Мужчины. Парный разряд

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

См. также

Соревнования на летних Олимпийских играх 2000
Настольный теннис в Австралии